Каллум Уильям Макгрегор (; родился 14 июня 1993, Глазго, Шотландия) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Селтик» и сборной Шотландии. Участник чемпионата Европы 2020.

Клубная карьера 

Макгрегор — воспитанник клуба «Селтик» из своего родного города. Он громко заявил о себе сделав хет-трик в молодёжном Кубке Шотландии против «Куин оф зе Саут». Летом 2013 года для получения игровой практики Каллум на правах аренды перешёл в английский «Ноттс Каунти». 10 августа в матче против «Питерборо Юнайтед» Макгрегор дебютировал в первой лиге Англии. 14 сентября в поединке против «Милтон Кейнес» он забил свой первый гол за «Каунти».

Летом 2014 года Каллум вернулся в «Селтик». 15 июля в матче квалификационного турнира Лиги чемпионов против исландского «Рейкьявика» он дебютировал за «кельтов», забив в единственный гол в противостоянии. В отборочном турнире Магрегор также поразил ворота польской «Легии» и словенского «Марибора». 13 августа в матче против «Сент-Джонстона» он дебютировал в шотландском Премьершипе. В этом же поединке он забил свой первый гол за «кельтов». В 2015 году Каллум помог команде выиграть чемпионат, а затем ещё дважды повторил данное достижение в следующих двух сезонах.

31 октября 2017 года в матче Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» он забил гол. 15 февраля 2018 года в поединке Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита» Макгрегор забил победный гол.

Международная карьера 
9 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Нидерландов Макгрегор дебютировал за сборную Шотландии.  

В 2021 году Макгрегор принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чехии, Англии и Хорватии. В поединке против хорватов Каллум забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Шотландии

Достижения 

Командные

 «Селтик»
 Победитель шотландской Премьер-лиги (6) — 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Шотландии (3) — 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка шотландской лиги (4) — 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте ФК «Селтик»

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Селтик»